Bourgine steht für: 

 Élizabeth Bourgine (* 1957), französische Schauspielerin
 Maurice Bourgine (1879–1963), französischer Kolonialbeamter
 Raymond Bourgine (1925–1990), französischer Journalist und Politiker